

Geografia 
 Distretto di Vidin – uno dei 28 distretti della Bulgaria
 Ponte Calafat-Vidin – collegamento stradale e ferroviario che attraversa il Danubio
 Vidin –  comune capoluogo nella regione di Vidin, Bulgaria
 Vidin Grad – sito archeologico, antica fortezza nel comune di Loznica, Serbia

Storia 
 Regno di Vidin – Stato medievale bulgaro